Дингельштедт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 
 Дингельштедт, Николай Фёдорович (1832—1882) — российский композитор, автор романсов.
 Дингельштедт, Николай Фёдорович (1852—1916) — российский писатель, поэт, переводчик и драматург.
 Дингельштедт, Фёдор Николаевич (1890—1943) — деятель российского революционного движения, сын писателя Н. Ф. фон Дингельштедта.
 Дингельштедт, Франц фон (1814—1881) — немецкий писатель, драматург и театральный деятель.

См. также 
 Дингельштедт — город в Германии, в земле Тюрингия.